Alain bezeichnet:

 Alain (Vorname), männlicher Vorname
 Alain (Familienname), französischer Familienname

 Alain-Fournier, Künstlername von Henri-Alban Fournier (1886–1914), französischer Schriftsteller
 Alain, Künstlername von Émile Chartier (1868–1951), französischer Philosoph und Schriftsteller

 (1969) Alain, Asteroid

Siehe auch:
 Allain (Begriffsklärung)